Heichele ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Heichele (* 1947), deutsche Sängerin und Musikerin
 Wolfgang Heichele (* 1968), deutscher Musikproduzent und Komponist